Voici la liste des planètes mineures numérotées de 454001 à 455000. Les planètes mineures sont numérotées lorsque leur orbite est confirmée, ce qui peut parfois se produire longtemps après leur découverte. Elles sont classées ici par leur numéro et donc approximativement par leur date de découverte.
Certaines dates ont une note précisant que les circonstances de la découverte renvoient aux règles définies dans la circulaire MPEC 2010-U20 du Centre des planètes mineures.

Planètes mineures 454001 à 455000

454001-454100

454101-454200

454201-454300

454301-454400

454401-454500

454501-454600

454601-454700

454701-454800

454801-454900

454901-455000

Sources 
  Base de données du Centre des planètes mineures

Notes et références 

Liste des planètes mineures de 400 001 à 500 000